

Code 

 Le code BAY fait référence à l'aéroport de Baia Mare, en Roumanie, selon la liste des codes AITA des aéroports.
 Le code bay fait référence au , une langue d'Indonésie, selon le code ISO 639-3.

Sciences humaines et sociales 
 Un bay est un haut dignitaire de la  dynastie égyptienne, directeur des choses scellées, c'est-à-dire le trésorier ou le chancelier.

Culture et société 
 Le bay est une épice obtenue à partir des fruits et des feuilles de l'arbre Pimenta racemosa.
 Le bay rum est une lotion parfumée à cette épice.
 The Bay est une série télévisée britannique de 2019.

Anthroponyme

Prénom 
 Bay est un prénom masculin vietnamien signifiant sept.

Patronyme 

 Alexandre Maître, marquis de Bay (1650-1715), un général espagnol ;
 Howard Bay, un décorateur, éclairagiste et costumier américain ;
 Michael Bay, un réalisateur américain ;
 Nicolas Bay, un homme politique français ;
 Thomas Bay, un coureur cycliste danois.

Toponyme

Canada 
 Bay, une station du métro de Toronto ;
 Thunder Bay, une ville de l'Ontario ;
 Resolute Bay, une communauté ;

États-Unis 
 Bay, une municipalité du comté de Craighead, dans l'État de l'Arkansas ;
 Bay Bridge, un pont à San Francisco ;
 Bay City, une ville située dans le Michigan ;
 , plusieurs comtés aux États-Unis ;
 Glacier Bay, un parc national dans l'Alaska ;
 Green Bay, une ville du Wisconsin ;

France 
 Bay, une commune de la Haute-Saône ;
 Bay, un hameau de la commune de Passy en Haute-Savoie ;
 Bay, une ancienne commune des Ardennes ;

Jamaïque 
 Montego Bay, une ville ;

Namibie 
 Walvis Bay, une ville ;

Philippines 
 Bay, une localité ;

Somalie 
 Bay, une région administrative du sud-ouest somalien ;

Turquie 
 Bay, un village kurde évacué entre les années 1985 et 2000 pendant la guerre de la République Turque contre la guérilla kurde.

Homonymie de prénom